Mitić ist der Familienname folgender Personen:

 Božena Mitić (* 1961), kroatische Botanikerin 
 Dragutin Mitić (1917–1986), jugoslawischer Tennisspieler
 Gojko Mitić (* 1940), jugoslawischer Schauspieler
 Ilija Mitić (* 1940), jugoslawisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Jug Mitić (* 1999), serbischer Eishockeyspieler

 Miodrag Mitić (1959–2022), jugoslawischer Volleyballspieler
 Nikola Mitić (1938–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Opernsänger
 Rajko Mitić (1922–2008), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Vukica Mitić (1953–2019), jugoslawische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Aleksandra Mitič (* 1991), serbische Fußballspielerin